L'istituto sant'Antonio è un edificio situato nel centro storico di Fabriano in Via Giambattista Miliani che negli anni è stato messo al servizio della comunità locale in diversi modi.

Grazie alla comunità di Suore di San Giovanna Antida Thouret l'edificio ha avuto un ruolo importante per la vita della città poiché a partire dai primi del '900 ha ospitato:

 Asilo Infantile
 Scuola primaria
 Scuola di lavoro gratuita (e.g. laboratorio di taglio e cucito)
 Ospedale militare durante la prima guerra mondiale
 Scuole magistrali
 Scuole artistiche
 Scuole medie
 Scuola professionale femminile

La storia

Gli inizi 
Nel 1903 (...) la signorina Miliani, sempre vigile ed attenta alle sorti dell'istituto, si mise alla ricerca di nuovi locali e, nella sua semplice Fede, si rivolse a S.Antonio, suo Santo protettore, promettendo di intitolargli il neo istituto qualora fosse stata esaudita. In quel periodo il deposito di mobili di via Cavour e Via Erbacce venne messo all'asta dal proprietario, lo stabile corrispondeva ai requisiti richiesti, così la Signorina Miliani lo acquistò e, dopo i necessari restauri, ne fece dono alle Suore di Carità che arricchirono l'istituto di specializzazioni fondando le primitive attività dalle scuole per l'infanzia a quella primaria. 
Nel 1906 aprì anche una scuola di lavoro gratuita che ebbe subito numerose adesioni con particolare successo del laboratorio di Taglio e Cucito grazie alla Madre Superiora Suor Angelina Pappano. 
Oltre alle attività scolastiche la domenica si aggiunse presto una scuola festiva di religione che raccoglieva intorno alle suore oltre 100 fanciulle.
In quell'ambiente ed in quella serena atmosfera seguirono non poche vocazioni religiose. 
Nell'anno scolastico 1913-1914 per dare continuità all'opera educativa iniziata nelle classi elementari fu aperta una scuola tecnica, sotto il titolo di scuola paterna.

L'ospedale Militare 
Durante la prima grande guerra mondiale la fondatrice dell'istituto offrì al municipio della città una parte dei locali perché fossero adibiti ad ospedale militare. 
Presieduto dal Monsignor Gustavo Bernardoni nel ruolo di cappellano militare, l'ospedale fu attivo dal 1917 al luglio del 1919. 
Durante questo periodo le suore hanno mantenuto la loro peculiare attività: hanno fornito camici militari per il fronte e hanno prestato servizio come infermiere, di loro si diceva che "non avevano orologio", grazie alla loro disponibilità e predisposizione verso il lavoro e il servizio verso il prossimo.
Sempre nel 1919 venne istituito l'asilo Charitas come riconoscimento all'operato delle suore di Carità

Gli anni 20-40 
Così scrive l'Azione (cit.) nel 1921:
"Tutto questo è avvenuto senza scosse, senza rumore, senza intervento di autorità, né di comitati e la cittadinanza fabrianese si è trovata quasi a sua insaputa in possesso di un istituto che molte città più importanti di Fabriano bene a ragione le invidiano, perché in questo istituto, centinaia di famiglie, hanno trovato e trovano risoluto uno dei più gravi problemi del tempo: l'educazione delle loro figliuole; perché in questo istituto, non si coltiva soltanto la mente ma si educa il cuore, si alimenta l'anima delle future madri."
Negli anni successivi 1921-1922 si ritenne opportuno trasformare la scuola tecnica in scuola magistrale, affiancata da una scuola di musica e di arti decorative sotto la guida si Suor Cristina Toscano.
L'ampliamento dei rami di insegnamento favorì l'organizzazione di mostre dei più svariati lavori artistici che riscosse il plauso della cittadinanza. 
Visti i soddisfacenti risultati, la rev.ma Madre Generale Suor Anna La Pierre chiese e ottenne presso il Provveditore degli studi di Ancona, l'autorizzazione per l'insegnamento nelle scuole medie; ciò necessitò di un ampliamento sostanziale degli spazi utili che si realizzò per l'anno scolastico 1933-1934. 
Nel 1936 - 1937 fu istituito il corso magistrale superiore per dare continuità al percorso educativo impostato sin dall'infanzia dalle suore.

Gli anni 40-60 
Dopo la seconda guerra mondiale, contestualmente al risorgere dell'Italia, riprende vita l'attività delle Suore di Carità.
Nell'anno scolastico 1954-1955, alle scuole già esistenti nell'istituto, si aggiunse la scuola professionale femminile, intitolata alla benemerita fondatrice Prudenza Miliani. Questa scuola aveva l'obiettivo di preparare le studentesse alla vita secondo un indirizzo tecnico-professionale. 
Dal 1959-1960 a completamento del corso funzionato la prima e la seconda classe del Magistero Professionale della Donna, con specializzazione in economia domestica.

Gli anni 60-80 
Nel 1962-1963 il Magistero Professionale per la Donna venne trasformato in Istituto Tecnico femminile che abilitava all'insegnamento di Economia Domestica. Tuttavia a causa delle riforme della scuola e la difficoltà di trovare posto ad una materia divenuta poi facoltativa, questo tipo di scuola venne poi chiuso.
Nel frattempo fioriva invece l'istituto Magistrale femminile, frequentato anche da giovani suore che volevano ottenere un titolo di specializzazione per meglio svolgere la propria missione di educatrici.
Negli anni successivi, a causa dell'apertura di scuole medie statali diminuì sensibilmente il numero delle alunne frequentanti. 
Nel 1966 si credette opportuno optare per la chiusura delle classi medie. Al contrario l'istituto magistrale, l'unico della zona, vide crescere notevolmente il numero di iscrizioni, tanto che fu necessario aprire una doppia sezione. 
Nel 1967-1968, per volontà del Vescovo della Diocesi di Fabriano e Matelica, S.E. Mons. Macario Tinti, interprete delle esigenze del momento, l'istituto Magistrale femminile divenne Istituto Magistrale Misto potendo così accogliere anche alunni di sesso maschile. 
Nel 1970-1972,  la scuola elementare ottenne la parifica e il riconoscimento economico.
Nel decennio 1971-1981 sia per l'inserimento di varie suore insegnanti nelle scuole statali, che per mancanza di vocazioni, fu necessaria l'assunzione sempre crescente di personale laico. Questo portò ad un conseguente grave disagio economico che infine si concluse con il passaggio di cessione del plesso scolastico.

Gli anni 80-2000 
In data 10 Dicembre 1981, poiché le forze economiche non erano più in grado di sostenere la spesa educativa dell'istituto, venne fondata la Società Cooperativa r.l. Istituto Sant'Antonio formata da insegnanti laici e religiosi, da genitori di alunni e di ex alunni e da laici impegnati.
Nel 1986-1987 sorse al posto del corso magistrale triennale, istituito nel 1971, il corso sperimentale ad indirizzo biologico-sanitario che condivideva il biennio con il corso sperimentale ad indirizzo socio pedagogico, che, a sua volta, sostituì l'istituto magistrale negli anni 1986-1987. 
Nell'anno scolastico 1993-1994 non si poté attivare la prima classe del liceo linguistico dell'istituto a causa del crescente successo del liceo statale.

Note 

Scuole nelle Marche
Fabriano